Frieß ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Frieß (* 1968), deutscher politischer Beamter
 Erhard Frieß (* 1936), deutscher Organist, Kantor, Kirchenmusikdirektor und Landesposaunenwart
 Gottfried Edmund Frieß (1836–1904), österreichischer Benediktiner, Historiker und Lehrer
 Hermine Frieß (* 1955), österreichische Politikerin (ÖVP), Steirische Landtagsabgeordnete
 Karl Frieß (1845–1931), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Peter Frieß (* 1959), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Philipp Jacob Frieß (1784–1864), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Rudolf Frieß (1881–1965), Autor von Jagd(hunde)büchern
 Sieglinde Frieß (* 1959), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Tobias Frieß, deutscher Synchronsprecher

Siehe auch:
 Friess
 Friesz
 Fries (Begriffsklärung)
 Friis
 Fris